Alles muss raus ist der Titel von:

 Alles muss raus (Fernsehsendung), deutsche Kabarettsendung mit Urban Priol (2004–2007)
 Alles muss raus (Film), US-amerikanische Tragikomödie von Dan Rush (2010)
 Alles muss raus (Kurzfilm), französischer Kurzfilm von Jean-Marc Moutout (1996)
 Alles muss raus – Eine Familie rechnet ab, deutscher Fernsehfilm von Dror Zahavi (2014)